Ли Джон Хёп (, общепринятая латинская транскрипция — Lee Jeong-hyeop; ) — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Пусан Ай Парк» и сборной Республики Корея.

Карьера 
В 2013 году Ли Джон Хёп был выбран на драфте клубом «Пусан Ай Парк». 1 июня 2013 года он забил свои первые два гола за «Пусан» в матче против «Чонбук Хёндэ» в двенадцатом матче за этот клуб. Эти голы остались единственными в сезоне для Ли.

Ли Джон Хёп перешёл в армейскую команду «Санджу Санму» в 2014 году, чтобы пройти обязательную военную службу. Он забил четыре гола в дебютном сезоне, но не смог помочь команде избежать вылета из чемпионата.

Международная карьера 
В декабре 2014 года Ли Джон Хёп был неожиданно включен в заявку сборной Республики Корея на Кубок Азии 2015 года, не имея до этого опыта игр в её составе. Он дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Саудовской Аравии, забив свой первый гол, благодаря которому корейцы победили со счётом 2:0. В заключительном матче группового этапа Ли Джон Хёп забил победный гол в матче против хозяев турнира, сборной Австралии, что обеспечило корейцам первое место в группе. 26 января 2015 года Ли Джон Хёп забил первый гол в полуфинале, благодаря чему сборная вышла в финал Кубка Азии впервые с 1988 года.

Голы за сборную

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Пусан Ай Парк»
Игроки ФК «Санджу Санму»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Сёнан Бельмаре»